Liria bezeichnet:

 Llíria, eine Gemeinde in der Provinz Valencia, Spanien
 in der Antike einen Fluss in Gallien, heute der Libron in Frankreich
 Liria (Südsudan), eine Stadt im Südsudan
 Liria-Palast, ein Adelspalast in Madrid